Louder than Words est une expression anglaise qui signifie littéralement « plus fort que les mots ».

Musique

Album 

 Louder than Words est un album de Lionel Richie sorti en 1996 ;
 Louder than Words est un EP de Kate Voegele sorti en 2005.

Chanson 
 Louder than Words est une chanson de David Guetta et Afrojack sortie le  ;
 Louder than Words est une chanson de Pink Floyd sortie le .

Cinéma 

 Louder than Words est un film américain réalisé par Anthony Fabian et sorti en 2013.